Schleier steht für:

 Schleier, Bekleidungsstück
 eine optische Trübung, zum Beispiel
 Eintrübung durch Nebel
 leichte Trübung im Wein – wird durch Schönung verhindert
 Grauschleier auf hellen Textilien oder in Fotografien

Schleier ist der Familienname folgender Personen:
 Schleier (Adelsgeschlecht), hessisches niederadeliges Geschlecht
 Erich Schleier (* 1934), deutscher Kunsthistoriker, Autor und Kurator
 Hans Schleier (1931–2018), Historiker
 Rudolf Schleier (1899–1959), deutscher NSDAP-Funktionär und Diplomat
 Uwe Schleier (* 1963), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:

 Schleyer
 Schlayer
 Gesichtsschleier
 Schleierfahndung
 Schleiermacher
 Verschleierung